Piot est un patronyme d´origine française, notamment porté par :
 Charles Piot (1812-1899), historien, archéologue et archiviste belge ;
 Christian Piot (1947-), footballeur belge ;
 Georges Piot (1896-1980), rameur français ;
 Jacques Piot (1925-1980), homme politique français ;
 Jean Piot (1889-1948), homme politique français ;
 Jean Piot (1890-1961), escrimeur français ;
 Jean-François Piot (1938-1980), pilote de rallye français ;
 Kléber Piot (1920-1990), coureur cycliste français ;
 Léon Piot (1845-1922), homme politique français ;
 Maudy Piot (1940-2017), psychanalyste et militante féministe française ;
 Maurice Piot (1912-1996), escrimeur français ;
 Michel-Joseph Piot, dit Pierre Scize (1894-1956), journaliste français ;
 Peter Piot (1949-), homme politique belge ;
 Olivier Piot, journaliste français.

Voir aussi 

 Laurence Pieau (née en 1966), journaliste française.

Patronyme français